Карреньо ()

 Фамилия
 Карреньо, Дарио (род. 1988) — мексиканский футболист, нападающий клуба «Чьяпас».
 Карреньо, Мария Тереса (1853—1917) — венесуэльско-американская пианистка и композитор.
  — артист балета Великобритании и США, с 2013 года — худ. руководитель «Балета Сан-Хосе».
 Карреньо, Хуан (1907—1940) — мексиканский футболист.
 Карреньо Буста, Пабло (род. 1991) — испанский теннисист.
 Карреньо де Миранда, Хуан (1614—1685) — испанский художник.
 Карреньо, Хайме (род. 1997) — чилийский футболист, играющий на позиции полузащитника. 
 Карреньо, Хосе Мария (1792—1849) — политический деятель Венесуэлы, временный президент.
 Топоним
 Карреньо (Астурия) — муниципалитет в Испании